E4:
 Электропоезд серии E4 сети Синкансэн — японский электропоезд.
 Boeing E-4 — воздушные командные пункты для членов высшего руководства США на случай чрезвычайных ситуаций.
 E04 (обозначаемый также как E4) — европейский автомобильный маршрут от Торнио, Финляндия до Хельсингборга, Швеция.
 E4 (телеканал) — цифровой телеканал в Великобритании.
 Группа Е4 — российская инжиниринговая компания.
 E4 — четвертичный цифровой поток плезиосинхронной цифровой иерархии.
 E4 — эстетрол, эстрогенный стероидный гормон.